Writer's Block – album dei Evergreen Terrace del 2004
 Writer's Block – album dei Peter Bjorn and John del 2006
 Writer's Block – singolo di Just Jack del 2007